Le P&L (parfois écrit PnL, de l'anglais profit and loss, en français « pertes et profits », c'est-à-dire la notion d'opportunité anticipée à travers les coûts et les bénéfices attendus) est en comptabilité financière une façon de modéliser un projet ou une affaire donnée afin de faire apparaître la marge qui peut être récupérée. 

Très en vogue dans les entreprises privées, il permet d'apprécier l'opportunité de lancer un projet, de répondre à un appel d'offres, voire la nécessité d'arrêter un projet jugé peu rentable ou risqué. Le P&L élargit la vision du projet en prenant en compte les risques, les coûts divers (achats, déplacements, sous-traitance, etc.). Cela peut être un outil de prospective, basé sur une extrapolation à partir des données préliminaires, mais aussi un outil de suivi. Dans ce cas, on remet à jour le P&L pendant le déroulement pour voir si la marge dégagée est conforme à celle qui avait été calculée.

Quelques caractéristiques 
 La modélisation est réalisée dans la majorité des cas avec un tableur informatique.
 Il met en relation les revenus et les coûts.
 Le P&L est limité à une période de temps donnée et la marge est calculée sur l'ensemble de cette période. Donc la vision n'est pas instantanée.

Autres intérêts 
Le P&L permet de calculer le flux de trésorerie. Si l'on connaît l'échéancier de facturation du projet, on peut modéliser les sommes d'argent qui seront perçues (mois par mois, année par année...) et celles qui seront dépensées (notamment en coûts salariaux). Ainsi, on peut savoir à quel moment les sommes dépensées seront équilibrées par les revenus.

Pour être rigoureuse, cette modélisation doit tenir compte des délais de facturation et de règlement habituellement pratiqués par le client. Cela nécessite une connaissance de ce client sinon que les clauses correspondantes soient connues (ce n'est pas évident dans le cas d'une réponse à un appel d'offres). Cet aspect du P&L est particulièrement apprécié par les entreprises désireuses d'optimiser leur cash-flow : quand elles démarrent un projet, elles veulent évaluer la somme d'argent qui est "dehors" et pour quelle durée ; cela revient à apprécier l'investissement de départ et le temps nécessaire pour le récupérer. Parfois cette somme peut augmenter alors que des acomptes ont déjà été perçus.

Source
 jameslacombe.wordpress.com

Analyse financière
Comptabilité